Гринду има више значења:

 Гринду (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Гринду (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Гринду (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Гринду (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији